Morton steht für:

 Morton (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Morton (Band), österreichische Band
 Dr. Morton, deutsche Heftromanserie
 Morton (Unternehmen), russischer Bau- und Immobilienkonzern
 Morton Motor Works, US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1905)
 Morton Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1983–1985)

Morton ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte im Vereinigten Königreich:
 Morton (Derbyshire)
 Morton (Gloucestershire)
 Morton (Isle of Wight)
 Morton (Norfolk)
 Morton (Nottinghamshire)
 Morton and Hanthorpe in Lincolnshire
 Morton-on-Swale in North Yorkshire

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Morton (Arkansas)
 Morton (Georgia)
 Morton (Idaho)
 Morton (Illinois)
 Morton (Indiana)
 Morton (Minnesota)
 Morton (Mississippi)
 Morton (Missouri)
 Morton (New York)
 Morton (Pennsylvania)
 Morton (Texas)
 Morton (Utah)
 Morton (Washington)
 Morton (Wyoming)

Countys in den Vereinigten Staaten:
 Morton County (Kansas)
 Morton County (North Dakota)

Orte in Frankreich:
 Morton (Vienne), Gemeinde im Département Vienne

Orte in Kanada:
 Morton (Manitoba)
 Morton (Ontario)

in der Antarktis:
 Morton-Kliff, Felsenkliff auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln
 Morton-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Morton Strait, Meerenge im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Mount Morton, Berg im Grahamland

Siehe auch:
 Earl of Morton, britischer Adelstitel
 Morten, männlicher Vorname
 Morton Township